Carenang (Carenang)
 Carenang (Cisoka)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing